L'état du Jammu-et-Cachemire est organisé en 22 districts :

Liste des districts

Liste des anciens districts intégrés au territoire du Ladakh

Références

Liens internes 
 Liste des districts de l'Inde

Jammu-et-Cachemire